Soufflieren steht für:

 im Theater die Tätigkeit des Souffleurs
 in der Küche eine besonders luftige Art der Zubereitung, zum Beispiel durch Aufgehen beim Soufflé, oder durch Einarbeiten von Luft in die Panade beim Wiener Schnitzel.